T·O·S (Terminate on Sight) — второй студийный альбом американской рэп-группы G-Unit, выпущенный 1 июля 2008 года на лейбле G-Unit Records и Interscope Records.

Результаты продаж 
Альбом дебютировал на 4 месте в чарте Billboard 200, продав на первой неделе 102 000 экземпляров. На второй неделе альбом был продан в количестве 36 000 экземпляров, перейдя на 9 место. На третьей неделе было продано 21 000 экземпляров (24 место в Billboard 200), на четвёртой — 14 000. Таким образом, за четыре недели было продано 241 000 экземпляров в Соединённых Штатах.

Об альбоме 
Первоначально планировалось, что название альбома будет Shoot to Kill, затем Lock & Load, и, наконец, окончательное название стало T·O·S (Terminate on Sight). Альбом планировали выпустить в продажу 24 июля, но релиз был перенесён на 1 июля.

Исполнительным продюсером этого альбома, также как и первого, выступил 50 Cent.

Список композиций 

Песни 1-13, записаны в студии The Big House, в городе Фармингтон, Коннектикут. Песни № 14, 15, 16 и 17 записаны на студии Pacifique Studios в Лос-Анджелесе.

Участники записи 
 Продюсеры: Swizz Beatz, Ron Browz, Tha Bizness, Rick Rock, Ty Fyffe, Polow da Don, Don Cannon, Jake One, Dangerous LLC, Dual Output, Ky Miller, Street Radio, Damien Taylor, Jesse «Corparal» Wilson, Reginald «Regg» Smith.
 Сведение: Pat Viala, Steve Baughman.
 Гитара, бас: Daniel Groover.

Примечания 

Альбомы G-Unit
Альбомы Interscope Records
Альбомы на английском языке
Хип-хоп-альбомы
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz
Альбомы, спродюсированные Hit-Boy
Альбомы G-Unit Records
Альбомы, спродюсированные Доном Кэнноном